Miejscowości:
 Alken – miasto w Belgii
 Alken – gmina w Danii
 Alken – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Heinrich Alken – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Alkeny